«Виктор и Виктория» — название комедийных музыкальных фильмов о певице Виктории, притворяющейся мужчиной-трансвеститом.
 «Виктор и Виктория» — фильм Райнхольда Шюнцеля (Германия, 1933).
 «» — фильм Карла Антона (ФРГ, 1957).
 «Виктор/Виктория» — фильм Блэйка Эдвардса с Джули Эндрюс (США—ФРГ—Великобритания, 1982).